La Motte (von der Bezeichnung Motte für eine einfache Erdhügelburg) steht für:

 Schloss La Motte, ein Schloss in der saarländischen Stadt Lebach
 Schloss La Motte (Arthel), ein Schloss im burgundischen Ort Arthel
 Schloss La Motte-Tilly, ein Schloss im französischen Ort La Motte-Tilly
 La Motte (Neuenburgersee), unterseeischer Hügel im Neuenburgersee
 La Motte (Weingut), ein Weingut in Südafrika
 La Motte (Jersey), eine Gezeiteninsel an der Kanalinsel Jersey

La Motte ist der Name folgender Orte:
 La Motte (Calvados), eine ehemalige Gemeinde im Département Calvados, Frankreich
 La Motte (Côtes-d’Armor), eine Gemeinde im Département Côtes-d’Armor, Frankreich
 La Motte (Côte-d’Or), eine Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich
 La Motte (Iowa), eine Gemeinde im Jackson County, Iowa, USA
 La Motte (Québec), eine Gemeinde in der Provinz Québec, Kanada
 La Motte (Var), eine Gemeinde im Département Var, Frankreich
 La Motte, Ortschaft in der Gemeinde Les Écorces im Département Doubs, Frankreich
 La Motte, Ortschaft in der Gemeinde Fontaine-lès-Luxeuil im Département Haute-Saône, Frankreich

La Motte mit Namenszusatz ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 La Motte-Chalancon im Département Drôme
 La Motte-d’Aigues im Département Vaucluse 
 La Motte-d’Aveillans im Département Isère
 La Motte-de-Galaure im Département Drôme
 La Motte-du-Caire im Département Alpes-de-Haute-Provence
 La Motte-en-Bauges im Département Savoie
 La Motte-en-Champsaur im Département Hautes-Alpes
 La Motte-Fanjas im Département Drôme
 La Motte-Feuilly im Département Indre
 La Motte-Fouquet im Département Orne
 La Motte-Saint-Jean im Département Saône-et-Loire
 La Motte-Saint-Martin im Département Isère
 La Motte-Servolex im Département Savoie
 La Motte-Ternant im Département Côte-d'Or
 La Motte-Tilly im Département Aube

La Motte ist Namensbestandteil eines französischen Wahlkreises:
 Kanton La Motte-Servolex im Département Savoie

La Motte ist Namensbestandteil der Pariser Métrostation La Motte-Picquet – Grenelle

La Motte heißen folgende Personen:
 siehe de la Motte, französisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 La Mothe
 Lamothe
 Lamotte
 Isle La Motte
 Lamott
 Motte